Збишов може бити:

 Збишов (Брно-околина), град у округу Брно-околина, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Збишов (Вишков), насељено мјесто у округу Вишков, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Збишов (Кутна Хора), насељено мјесто у округу Кутна Хора, Средњочешки крај, Чешка Република